

Persone 
 Amy Sherman-Palladino (1966) – sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense
 Aleksa Palladino (1980) – attrice e cantante statunitense
 Andrea Palladino (1965) – giornalista italiano
 Antonio Palladino – religioso italiano
 Carmelo Palladino (1842-1886) – rivoluzionario italiano
 Daniel Palladino (1960) – sceneggiatore statunitense
 Dante Palladino (1959) – attore e sceneggiatore italiano
 Dario Palladino – docente di logica matematica
 Erik Palladino (1968) – attore statunitense
 Eusapia Palladino (1854-1918) – presunta medium italiana
 Francesco Palladino (1943) – giornalista e scrittore italiano
 Giacomo Palladino (Jacopo Paladini, 1349-1417) – arcivescovo cattolico italiano.
 Gianni Palladino (1948-2008) – attore e cabarettista italiano
 Giovanni Palladino (1974) – politico italiano
 Giuseppe Palladino (1908-1994) – accademico ed economista italiano
 Jolanda Palladino – vittima degli anni di piombo e della strategia della tensione nel 1975 in Italia
 Lawrence B. Palladino (1837-1927) – gesuita e missionario italiano. 
 Leandro Palladino (1976) – ex cestista argentino
 Nicola Palladino (1932-2008) – Presidente della società Scacchistica italiano
 Pino Palladino (1957) – bassista britannico
 Raffaele Palladino (1984) – allenatore di calcio italiano
 Tommaso Palladino (1946) – attore italiano
 Tony Palladino (1930-2014) – artista, designer e insegnante statunitense

Geografia 
 Palladino (Lukar) – isolotto della Croazia adiacente a Pago